Miraflores heißen folgende geographische Objekte:

 Miraflores (Catamarca),  Ort im Departamento Capayán, Argentinien
 Miraflores (Chaco), Gemeinde im Departamento General Güemes (Chaco), Argentinien 
 Miraflores (Jujuy),  Gemeinde im Departamento San Pedro (Jujuy), Argentinien
 Miraflores (La Rioja),  Gemeinde im Departamento General Belgrano (La Rioja), Argentinien 
 Miraflores (Beni), Ortschaft im Departamento Beni, Bolivien
 Miraflores (La Paz),  Stadtteil von La Paz, Bolivien
 Miraflores (Incahuasi),  Ortschaft im Municipio Incahuasi, Bolivien
 Miraflores (Pando),  Ortschaft im Departamento Pando, Bolivien
 Miraflores (Boyacá), Ortschaft im Departamento de Boyacá, Kolumbien
 Miraflores (Guaviare), Ortschaft im Departamento de Guaviare, Kolumbien
 Miraflores (Baja California Sur), Ort im Mexiko
 Miraflores (Lima), Bezirk der Stadt Lima, Peru
 Miraflores (Oeiras), Ortsteil von Oeiras, Portugal
 Miraflores de la Sierra, Stadt im Norden der Autonomen Gemeinschaft Madrid, Spanien
 Miraflores (San Roque), Ort in der Provinz Cádiz, Spanien

Miraflores steht weiterhin für:
 Palacio de Miraflores, Regierungssitz von Venezuela
 Miraflores (Panamakanal), ein künstlicher See mit Schleusensystem für den Panamakanal
 Cartuja de Santa María de Miraflores, Kloster der Kartäuser in Burgos, Spanien